Dołęga ist 
 eine polnische Wappengemeinschaft, siehe Liste der polnischen Wappengemeinschaften

und der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Dołęga-Kozierowski (1889–1967), deutscher Politiker (NSDAP)
 Lucas Mebrouk Dolega (1978–2011), deutsch-französischer Fotojournalist
 Marcin Dołęga (* 1982), polnischer Gewichtheber
 Oskar von Dołęga-Kozierowski (1850–1928), deutscher Verwaltungsjurist
 Robert Dołęga (* 1977), polnischer Gewichtheber
 Stanisław Dołęga-Kozierowski = Stanisław Kozierowski (1874–1949), polnischer Priester und Historiker
 Tadeusz Dołęga-Mostowicz (1898–1939), polnischer Journalist und Schriftsteller

Dolega bezeichnet folgende geographische Orte:
 Dolega (Panama), Dorf in Panama in Provinz Chiriquí, Distrikt Dolega
 Dołęga (Szczurowa), Dorf in Polen, Woiwodschaft Kleinpolen, Gmina Szczurowa
 Dołęga (Sokołów Małopolski), Ortsteil von Wólka Sokołowska in Polen, Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Sokołów Małopolski